Buongiorno, dottor Bedford (The Practice) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1976 al 1977
The Practice – soap opera britannica in 47 puntate trasmesse dal 1985 al 1986
The Practice - Professione avvocati (The Practice) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1997 al 2004